La Bisarca – programma radiofonico (1948-1950)
 La Bisarca – rivista teatrale del 1949
 La bisarca – film del 1950